Ashley Judd (1968- ), actrice américaine
Donald Judd (1928-1994), plasticien et théoricien de l'art américain
Frank Judd (1935-2021), homme politique du parti travailliste britannique
Harry Judd (?- ), batteur du groupe McFly
John Judd (1942- ), ingénieur automobile, créateur en 1988 de l'entreprise automobile Judd
John Wesley Judd (1840-1916), géologue britannique
Julie Judd (?- ), actrice française
Naomi Judd (1946-2022), actrice américaine
Queenie Judd (1909-1995), gymnaste artistique britannique
 Terence Judd (1957-1979), pianiste classique.

Voir aussi
Judd, fabricant de moteurs de formule 1
Trebon Judd, un projet de Formule 1

Patronyme anglais